Фёдор Горбань:
 Горбань, Фёдор Григорьевич (1906—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Горбань, Фёдор Иванович (1883—1918) — революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири.